|-
| 26301 Hellawillis ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26302 Zimolzak ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26303 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26304 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26305 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26306 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26307 Friedafein ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 16 septembrie 1998 || Steward Observatory || 
|-
| 26309 - || 1998 TG || 10 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26310 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26311 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 26312 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26313 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26314 Škvorecký ||  || 16 octombrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 26315 - ||  || 21 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 26316 - ||  || 22 octombrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 26317 - ||  || 27 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 26318 - ||  || 28 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 26319 Miyauchi ||  || 26 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 26320 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26321 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 26322 - ||  || 12 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26323 Wuqijin ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26324 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26325 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26326 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26327 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26328 Litomyšl || 1998 WQ || 18 noiembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 26329 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 26330 - ||  || 20 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 26331 Kondamuri ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26332 Alyssehrlich ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26333 Joachim ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26334 Melimcdowell ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26335 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26336 Mikemcdowell ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26337 Matthewagam ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26338 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26339 - ||  || 9 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26340 Evamarková ||  || 13 decembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 26341 - ||  || 9 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 26342 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26343 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26344 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26345 Gedankien ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26346 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26347 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26348 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26349 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26350 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26351 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26352 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 26353 - || 1998 YP || 16 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26354 - ||  || 16 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 26355 Grueber ||  || 23 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 26356 Aventini ||  || 26 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 26357 Laguerre ||  || 27 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 26358 - ||  || 26 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26359 - ||  || 27 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26360 - ||  || 17 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26361 ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 26362 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26363 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26364 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26365 - ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 26366 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 26367 ||  || 2 februarie 1999 ||  || 
|-
| 26368 Alghunaim ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26369 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26370 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26371 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26372 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26373 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26374 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 20 februarie 1999 || Kitt Peak || , 
|-
| 26376 Roborosa ||  || 11 martie 1999 ||  || 
|-
| 26377 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26378 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26379 - ||  || 20 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26380 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26381 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26382 - ||  || 8 iunie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 26383 - ||  || 20 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 26384 ||  || 31 august 1999 ||  || 
|-
| 26385 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26386 Adelinacozma ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26387 - ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 26388 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26389 Poojarambhia ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26390 Rušin ||  || 19 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 26391 - ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 26392 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26393 Scaffa ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26394 Kandola ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26395 Megkurohara ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26396 Chengjingjie ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26397 Carolynsinow ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26398 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26399 Rileyennis ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 26400 Roshanpalli ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-